Карл Фольвейлер (, иногда Шарль, ; ,  — , ) — немецкий ,  и . Сын Георга Якоба Фольвейлера.

Образование получил у своего отца. Несколько лет работал как концертирующий пианист и педагог в Санкт-Петербурге. Среди учеников Фольвейлера были, в частности, сёстры Вера и Наталья Погожевы, а также юный Владимир Стасов («Фольвейлер, хороший учитель из немцев, белокурый, голубоглазый», — говорится в биографии Стасова, написанной его племянницей В. Д. Стасовой). Участвовал в первых «музыкальных утрах» в Санкт-Петербургском университете, играл в ансамбле, в частности, с Николаем Бахметевым.

Написал симфонию (не опубликована), два фортепианных трио (op. 2, 15), вариации на русские темы для струнного квартета (op. 14), фортепианную сонату (op. 3), 6 мелодических этюдов (op. 4), 6 лирических этюдов (op. 9) и другие пьесы для своего инструмента, 4 песни на стихи Г. Гейне (op. 45). Переложил для фортепиано несколько пьес М. И. Глинки (в частности, Лезгинку из оперы «Руслан и Людмила»).

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Германии